Музей художника Марка Шагала:

Музей Марка Шагала (Витебск)
Музей Марка Шагала (Ницца)